Sturmwarnung steht für:

 Sturmwarndienst an Gewässern
 Wetterwarnung
 Warnung im Unwetterwarnsystem, siehe Unwetter
 Warnung für die Seeschifffahrt, siehe NAVTEX
 Warnung im Zivil- und Katastrophenschutz, siehe Katwarn
 Warnung im privaten Informationsdienst WIND (Unwetterwarnsystem)